Internationalismus steht für:
 Internationalismus, politische Strömung
 Internationalismus (Sprache), gleichklingendes und -bedeutendes Wort in mehreren verschiedenen Sprachen
 Internationaler Stil, Architektur

Siehe auch: